41. Mistrzostwa Ameryki Południowej w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne rozegrane maju 2001 w Manaus w Brazylii.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 
 

Lekkoatletyka w Brazylii
2001
2001 w lekkoatletyce
2001 w Brazylii
Sport w Manaus